Салін (округ, Арканзас)
 Салін (округ, Іллінойс)
 Салін (округ, Канзас)
 Салін (округ, Міссурі)
 Салін (округ, Небраска)